Verwaltungsakt steht für:

 Verwaltungsakt (Deutschland)
 Verwaltungsakt (Frankreich)
 Verwaltungsakt (Österreich)
 Verfügung (Schweiz)